Manuel Esquivel puede hacer referencia a:

Manuel Esquivel (1777-1842) grabador español;
Manuel Esquivel Durán (1892-1975) músico mexicano:
Manuel Esquivel (1940-2022) político de Belice;